Мюльберг Каліо Евальдович (* 8 лютого 1928, Маріуполь) — український кларнетист, завідувач кафедри, професор.
 Міка Калліо (; 8.11.1982, Валкеакоскі, Фінляндія) — фінський мотогонщик, учасник чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP.